Halász Péter (1817–1892) tanító
Halász Péter (1922–2013) író, újságíró, dramaturg
Halász Péter (1932) vízépítő mérnök
Halász Péter (1935) orvos
Halász Péter (1939) agrármérnök, néprajzkutató
Halász Péter (1943–2006) író, rendező, színész
Halász Péter (1976) karmester